Мелашенко — украинская фамилия. Известные носители:
 Мелашенко, Николай Евгеньевич (1918—1999) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Мелашенко, Юрий Михайлович (род. 1970) — советский и украинский футболист.